MICALCL () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 695 амінокислот, а молекулярна маса — 77 277.

Кодований геном білок за функціями належить до білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як диференціація клітин, сперматогенез. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки